«СССР на стройке» (альтернативные названия: «USSR in Construction», «USSR im Bau», «URSS en construction», «URSS en Construcción») — советский ежемесячный иллюстрированный журнал новостей и пропаганды, выходивший с 1930 по 1941 год и в 1949 году. Всего за этот период было выпущено 133 журнала большого формата (около 420 х 295 мм. каждый).

Первый номер журнала вышел под редакцией писателя Максима Горького. Журнал был ориентирован прежде всего на иностранную аудиторию и выходил на пяти языках. В 1949 году издание журнала было возобновлено, с 1950 года журнал стал выходить под названием «Советский Союз».

В жанре иллюстрированных новостных журналов стал предшественником американского журнала Life, который начал выходить в 1936 году, японского журнала FRONT и других.

В 1934 году из «СССР на стройке» выделился в самостоятельное издание журнал «На стройке МТС и совхозов».

Редакция 
Официальными главными редакторами в 1930-е годы были Георгий Пятаков, Валерий Межлаук, Александр Косарев. Де-факто главным редактором журнала была Евгения Хаютина, жена Николая Ежова.

В первый состав редколлегии вошли Михаил Кольцов, Фёдор Конар, Артемий Халатов, Семён Урицкий. Отдельные номера выходили под редакцией Александра Родченко, Эля Лисицкого и других сотрудников редакции. Главным художником был Николай Степанович Трошин (1897—1990).

Аудитория 
Журнал пропагандировал строительство нового общества в СССР и, по мнению Михаила Боде, создавал у иностранных читателей идеализированную картину жизни в Советском Союзе. Среди подписчиков журнала были Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Джон Голсуорси, Ромен Роллан и другие представители левой западной интеллигенции.

По свидетельству Эдмунда Уилсона, даже такие убежденные антикоммунисты, как Сидней Хук, поддавались «гипнозу фотографий тракторов и гидроэлектростанций».

Оформление 
Художественное оформление журнала было выполнено в стиле конструктивизма. Отличительными чертами оформления были широкое применение фотомонтажа, страницы-вставки, использование всего диапазона фотографической шкалы контрастности. Печатался журнал на ротогравюрном печатном станке.

Отдельные издания оформлялись с ещё большим изыском. Так, номер, посвящённый XVII-му съезду ВКП(б), был завернут в кусок ткани стратостата «СССР-1», который установил новый мировой рекорд высоты полета в 19 километров. В 1934 году к выпуску журнала была приложена грампластинка. Выпуск журнала, посвящённый самолету АНТ-20 «Максим Горький», имел обложку из алюминиевой фольги. В 1936 году вышел номер, посвящённый Грузии, в оформлении которого использовалось сусальное золото.

Над иллюстрациями в журнале работали фотографы и художники Эль Лисицкий, Александр Родченко и его жена Варвара Степанова, Роман Кармен, Георгий Петрусов, Борис Игнатович, Аркадий Шайхет, Евгений Халдей, Марк Марков-Гринберг, Макс Альперт, Дмитрий Дебабов, Джон Хартфилд и многие другие. Тексты писали Максим Горький, Исаак Бабель, Михаил Кольцов, Валентин Катаев, Яков Бельский, Эдуард Тиссе, Сергей Третьяков.

См. также 
 За рубежом

Примечания

Ссылки 
 «USSR in Construction»
 «USSR in Construction». No. 9. 1933
 «USSR in Construction». No. 11. 1935
  Титульные и избранные страницы журнала «СССР на стройке» Издательство «Книги WAM»
 «СССР на стройке» Издательство «Книги WAM»
 Подарочное издание «СССР на стройке» Издательство «Книги WAM»
 Николай Молоток. Возобновили стройку Известия-Weekend 20.12.2005
 «СССР на Стройке», № 7, 1940 год.
 Журнал "СССР на стройке" в каталоге аукционного дома Sotheby’s

Журналы по фотографии
Журналы СССР по алфавиту
Пропаганда в СССР
Журналы на русском языке
Журналы на английском языке
Журналы на немецком языке
Журналы на французском языке
Журналы на испанском языке
Конструктивистская архитектура
Печатные издания, возникшие в 1930 году
Печатные издания, закрытые в 1949 году